La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López", ESPAM MFL, es una universidad pública ecuatoriana ubicada en la ciudad de Calceta, Cantón Bolívar, es la principal universidad de la zona norte de la provincia de Manabí.

Historia 
Las gestiones para la creación iniciaron en el Congreso Nacional, específicamente por el diputado de aquel entonces Manuel Félix López y luego en otras instancias desde 1995. Se crea así el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AGROPECUARIO DE MANABÍ, ITSAM, mediante Ley Nº. 116, publicada en el R.O. Nº. 935, el 29 de abril de 1996.

En el año 1999, el Congreso Nacional expidió la Ley Reformatoria que transformaba el Instituto Tecnológico Superior Agropecuario de Manabí, ITSAM, en ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ, ESPAM, cuya Ley 99-25 fue publicada en el R.O. el 30 de abril del mismo año.

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí nace como persona jurídica de derecho público, autónoma, que se rige por la Constitución Política del Estado, Ley de Educación Superior, su Estatuto Orgánico y Reglamentos, para preparar a la juventud ecuatoriana y convertirla en profesionales, conforme lo exigen los recursos naturales de su entorno.

Las primera carreras ofertadas al ser creada la institución fueron Agroindustria, Medio Ambiente, Agrícola y Pecuaria, posteriormente, mediante un estudio de mercado, se crea la carrera de Informática.

En el año 2003 iniciaron las funciones de los programas de Administración Pública y Administración de Empresas.

A partir del año 2007 se inicia la oferta académica de la carrera de Ingeniería en Turismo.

Carreras y Programas 
Algunas de las carreras de pregrado han cambiado su nombre después del proceso de rediseño que se efectuó en todas las universidades del Ecuador en años pasados. De acuerdo a la normativa del Reglamento de Régimen Académico,  las carreras de Administración y Turismo pasan a ser licenciaturas.

Pregrado 
 Ingeniería Ambiental (antes Ingeniería en Medio Ambiente)
 Agroindustria
 Medicina Veterinaria (antes Pecuaria)
 Ingeniería Agrícola
 Computación (antes Informática)
 Administración Pública
 Administración de Empresas
 Turismo

Posgrado 
 Maestría en Administración de Empresas
 Maestría en Turismo
 Maestría en Tecnologías de la Información
 Maestría en Agroindustrias
 Maestría en Zootecnia

Referencias

Véase también 
 Anexo:Universidades de Ecuador
 Universidad Técnica de Manabí
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Enlaces externos 
 Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López", ESPAM MFL
 Consejo de Educación Superior
 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Universidades técnicas
Universidades de Ecuador
Universidades públicas de Ecuador
Universidades de Bolívar (Ecuador)
Universidades fundadas en el siglo XX